

Astronomia 
 10609 Hirai – asteroide della fascia principale

Persone 
 Kanako Hirai (1984) – pallavolista giapponese
 Kazuo Hirai (1960) – imprenditore giapponese
 Ken Hirai (1972) – cantante e produttore discografico giapponese
 Kenichi Hirai (1950) – tennista giapponese
 Naohito Hirai (1978) – calciatore giapponese
 Ryūtarō Hirai (1921-2015) – psicologo giapponese
 Shōki Hirai (1987) – calciatore giapponese
 Tarō Hirai (1894-1965) – scrittore e critico letterario giapponese

 Momo Hirai (1996) - Cantante giapponese sotto la JYP Entertainment e nel gruppo Twice